2009 Голяма награда на Унгария е 24-то за Голямата награда на Унгария и десети кръг от Сезон 2009 във Формула 1, който се провежда на 26 юли 2009, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Класиране 
Автомобили, които използват система „KERS“ са отбелязани с „‡“

Квалификации 

  – Фелипе Маса пострадва във втората част на квалификациите и затова няма време в третата част.
  – Поради невъзможността на Фелипе Маса да се състезава всички автомобили след него се преместват с едно място напред за старта.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки

Източници 
 

Голяма награда на Унгария